Голодяевка — бывшее название населённых пунктов в России:

Голодяевка — до 1939 г. название села Красино в Дубенском районе Мордовии.
Голодяевка — до 1960 г. название села Междуречье в Каменском районе Пензенской области.
Голодяевка — до 1964 г. название деревни Междуречье в Инзенском районе Ульяновской области.
Голодяевка — до 1960 г. название села Дубровка в Николаевском районе Ульяновской области.
 Голодяевка — до 1960 г. название села Садовое в Новоспасском районе Ульяновской области.
 Голодяевка — до1935 г. название посёлка Сосновка в Чебоксарском городском округе Чувашии.

См. также 
 Голодаевка
Княжья Голодяевка